Да́уни ( или ) — название двух городов США, а также фамилия.

Города 
 Дауни (Калифорния)
 Дауни (Айдахо)

Персоналии 
 Дауни, Аарон (род. 1974) — профессиональный канадский хоккеист.
 Дауни, Алекс (1876—1953) — шотландский футболист.
 Дауни, Брайан (род. 1944) — канадский актёр, музыкант, писатель.
 Дауни, Брайан Майкл (род. 1951) — ирландский ударник, автор песен.
 Дауни, Гленвилл (1908—1991) — американский учёный в области позднеантичной истории.
 Дауни, Даниэль (1980—2014) — американская гольфистка.
 Дауни, Джон Денис (1925—2013) — шотландский футболист, нападающий.
 Дауни, Джон Томас (1930—2014) — американский агент ЦРУ.
 Дауни, Дороти (1894—1960) — британская учёная-ботаник.
 Дауни, Дэвид (1903—1971) — генерал-майор Британской армии, комендант Королевского военной академии в Сандхерсте.
 Дауни, Роберт (старший) (1936—2021) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, оператор и монтажер.
 Дауни, Роберт (младший) (род. 1965) — американский актёр, продюсер и музыкант.
 Дауни, Рома (род. 1960) — американская актриса, певица и продюсер ирландского происхождения.
 Дауни, Рэй (род. 1968) — канадский боксёр.
 Дауни, Сьюзан (род. 1973) — американский кинопродюсер.
 Дауни, Элисон (род. 1984) — австралийская баскетболистка и футболистка.
 Дауни, Элисса (род. 1999) — британская гимнастка.